Каменки:
 Каменки () — род воробьиных птиц семейства мухоловковых.

Населённые пункты

Россия 
 Каменки — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Каменки — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Каменки — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Каменки — село в Богородском районе Нижегородской области.
 Каменки — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Каменки — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Каменки — село в Подволочисском районе Тернопольской области.

См. также 
 Каменка